Termenul „Gandhi” se poate referi la:

 Mahatma Gandhi
 Indira Gandhi
 Gandhi (film)